Монтастрю́к-ла-Консейе́р (, ) — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Верхняя Гаронна. Входит в состав округа Тулуза.

Код INSEE кантона — 3119. Всего в состав кантона Монтастрюк-ла-Консейер входит 13 коммун, из них главной коммуной является Монтастрюк-ла-Консейер.

Население 
Население кантона на 2011 год составляло 18 445 человек.

Коммуны кантона

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Кантон Монтастрюк-ла-Консейер на сайте INSEE
 Население коммун департамента Верхняя Гаронна на сайте INSEE
 Расположение кантона Монтастрюк-ла-Консейер на карте Франции

Кантоны департамента Верхняя Гаронна